Gaius Iulius Caesar ist der Name folgender Personen:
 Gaius Iulius Caesar (100 v. Chr.–44 v. Chr.), römischer Staatsmann, Feldherr und Autor, Diktator von 46 v. Chr. bis 44 v. Chr.
 Gaius Iulius Caesar (Prätor 92 v. Chr.) (um 135 v. Chr.–85 v. Chr.), römischer Politiker, Vater des Gaius Julius Cäsar (Diktator)
 Gaius Iulius Caesar Octavianus (63 v. Chr.–14 n. Chr.), römischer Kaiser, siehe Augustus
 Gaius Iulius Caesar (12–41), römischer Kaiser, siehe Caligula

Julius Caesar ist der Name folgender Personen:
 Julius Caesar (Richter) (1557–1636), englischer Richter und königlicher Regierungsbeamter
 Julius Caesar (Altphilologe) (1816–1886), deutscher Altphilologe 

Julius Caesar oder Julius Cäsar steht für:
 Julius Caesar (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond
 Julius Caesar (Drama), eine Tragödie von William Shakespeare
 Julius Caesar (1953), einen Spielfilm von Joseph L. Mankiewicz
 Julius Caesar (2002), einen Fernsehfilm
 Julius Cäsar, eine Figur im Roman Jugend ohne Gott von Ödön von Horváth
 Julius Caesar (Battistelli), eine Oper von Giorgio Battistelli (2021)
 deutscher Titel der Oper Giulio Cesare von Georg Friedrich Händel (1724)

Siehe auch:
 Cajus Julius Caesar
 Carl Julius Caesar
 Giulio Cesare
 Julio César
 Julius Caesar Scaliger